Мари́на Ива́новна Сложе́нкина (род. 25 января 1974 года) — российский учёный, специалист в области пищевой биотехнологии, директор Поволжского НИИ производства и переработки мясомолочной продукции (с 2015 года), профессор (2011), профессор РАН (2016), член-корреспондент РАН (2019).

Биография 

Родилась в 1974 году.

В 1995 году окончила Волгоградский государственный педагогический университет.

В 2010 году окончила Донской государственный аграрный университет.

В 2001 года окончила аспирантуру ВНИИ мясного скотоводства.

В 2004 году защитила кандидатскую, в 2009 году — докторскую диссертации.

В 2010 году присуждена учёная степень доктора биологических наук,  в 2011 году присвоено учёное звание профессора.

С 2015 года — директор Поволжского НИИ производства и переработки мясомолочной продукции.

В январе 2016 года присвоено почётное учёное звание профессора РАН.

В 2019 году избрана членом-корреспондентом РАН.

Профессор кафедры «Технологии пищевых производств» Волгоградского государственного технического университета.

Научная деятельность 

Специалист в области производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

Общее количество публикаций — более 900, цитирований — 3357, индекс Хирша (РИНЦ) — 24, монографий и учебных пособий — 32, статей в изданиях, входящих в международные базы научного цитирования Web of Science -45,  Scopus — 164, патентов РФ на изобретения — 98. Под ее руководством защищены 42 магистерских, 14 кандидатских и 1 докторская диссертации.

Заместитель главного редактора и член международного редакционного совета журнала «Аграрно-пищевые инновации», член редколлегии журнала «Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса».

Награды 
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2005) — за разработку и внедрение безотходных технологий переработки бахчевых, масличных, бобовых культур, некоторых видов нетрадиционного растительного сырья и производство на их основе биологически полноценных продуктов многоцелевого назначения
 Член-корреспондент Российской академии наук (2019);
 Золотые медали Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», ВДНХ, Москва, 2007—2022;
 Участие в оргкомитете международной выставки и конференции, Франция, 2018;
 Участие в оргкомитетах международных конференций по аграрно-пищевым технологиям (2012—2022, Волгоград, Ростов, Элиста, Красноярск, Минск);
 Золотые медали «Царицынская ярмарка», 2017—2022; Лауреат международных конкурсов лучших инновационных разработок, РАН, 2015—2022; Дипломант Всероссийских смотров-конкурсов, 2014—2021;
 Дипломант Межведомственных научно-практических конференций, 2017—2019; Является экспертом РАН, РНФ;
 Победитель конкурса 2020 года на право получения грантов Президента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации

Примечания

Ссылки 
 
 Её статьи в РИНЦ

Выпускники Волгоградского социально-педагогического университета
Преподаватели Волгоградского технического университета
Профессора РАН
Женщины-учёные